

Codici 
 def – codice ISO 639-3 della lingua dezfuli

Numeri 
 def – numero in base 16 o superiore (se è in base 16, l'equivalente in base 10 è 3567)

Acronimi 
 Documento di economia e finanza
 Delayed Ettringite Formation – formazione ritardata di ettringite